«Матч-реванш» — второй мультипликационный фильм режиссёра-мультипликатора Бориса Дёжкина о хоккейном матче между командами «Метеор» и «Вымпел», выдержанный в традициях насыщенного трюками и динамикой спортивного репортажа.
Создан на киностудии «Союзмультфильм». Премьера мультфильма состоялась в 1968 году в Москве.

Сюжет 
Мультфильм начинается с того, что команда «Метеор» рефлексирует за просмотром киносъёмки матча, в ходе которого они проиграли команде новичков «Вымпел». После просмотра капитан «Метеора» решается взять реванш. Вместе с остальными членами команды он звонит по телефону и бросает вызов «Вымпелу». В это время участники команды «Вымпел» тренируются перед матчем. Когда «Метеор» прибывает на площадку, начинается матч. Как и в предыдущей встрече, команда «Метеор» вначале выигрывает, но по ходу игры удача переходит на сторону команды «Вымпел», которая вновь одерживает победу со счётом 4 : 6.

Создатели мультфильма

Признание

Награды 
 1968 — второй Всесоюзный Фестиваль спортивных фильмов в Тбилиси (бронзовая медаль).
 1968 — Международный Фестиваль к / м «Миссия молодёжи» в Мехико в рамках XIX Олимпиады (почётный диплом).

Выставка 
В 2014 году в малом выставочном зале дворца «Измайлово» по инициативе Московского государственного объединённого художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника прошла приуроченная к 100-летнему юбилею Бориса Петровича Дёжкина выставка «Шайбу! Шайбу!», на которой были представлены работы, нашедшие позднее воплощение в фильмах «Шайбу! Шайбу!» и «Матч-реванш».
Экспонаты для выставки были предоставлены фондом анимации Государственного центрального музея кино.

Издания на видео 
Мультфильм многократно переиздавался на DVD и MPEG-4 в сборнике мультфильмов «Про футбол, хоккей и…» (дистрибьютор: «Крупный план»).

Примечания

Ссылки 
 Асенин С. В. Волшебники экрана: Восьмое искусство. Реализм и условность 3d-master.org

Рисованные мультфильмы СССР 1968 года
Мультфильмы по сценариям Александра Кумма
Мультфильмы о «Метеоре»
Мультфильмы о хоккее
Фильмы о спорте СССР